La huari danza, también llamado danza de los caballeros de Huari, es una danza ritual de origen mestizo andino-español originario del Distrito de Huari, en el departamento peruano de Áncash. 

Su origen se remonta al período del sincretismo hispano-inca, a partir de una danza mucho más antigua, posiblemente de origen preinca. En 1570, el cronista Cristóbal de Molina detalla que la danza tenía como nombre Waritaki, esta evolucionó a medida que la nueva cultura española se consolidaba en la región, prestando ciertos elementos europeos a muchas danzas rituales, así nacería el actual Huari danza.''

Distribución geográfica
Se presentan durante las festividades de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad de Huari, y ocasionalmente en la fiesta de la Virgen de la Asunción de Chacas, llevados por fieles huarinos asentados en dicho pueblo. También en Pomabamba, Sihuas (para las festividades de la Virgen de las Nieves) y en: Urpay, Taurija y Pataz en La Libertad.

Ejecución y vestimenta 
Los guiadores se colocan una faja, un chaleco oscuro con adornos, un pantalón negro con cascabeles de bronce en la pantorrilla, mientras que en la cabeza llevan una monterilla de color rojo con plumajes de colores y una máscara.

Desarrollo de la danza

Referencias 

Danzas del departamento de Áncash
Cultura del departamento de Áncash
Danzas rituales